El vocablo yunque hace referencia a:

Una yunque, herramienta del herrero; o
Un yunque (anatomía), hueso del oído.

Véase también 
 El Yunque